Françoise Larribe, otage française.
 La rue Larribe est une voie du  de Paris. Elle porte le nom d’un ancien propriétaire.

Notes et références